Rohmühle steht für:
 eine andere Bezeichnung für eine Vertikalmühle
 einen Wohnplatz der Ortsgemeinde Heiligenmoschel, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 ein denkmalgeschütztes Gebäude des ehemaligen Zementwerks in Bonn